Ха́ва:
 Хава — река в Воронежской области России.
 Хава — первоначальное название села Рождественская Хава в Воронежской области.
 Хава — станция в селе Верхняя Хава в Воронежской области.
 Хава (слов.) — еврейское имя.
 Хава — индейское название Тайры.
 Хава — крепость в Крыму.
 Хава, Иржи (англ.) — чехословацкий велогонщик.

См. также 
 Хава нагила
 Хава-Махал
 Хава трапезундская
 Верхняя Хава
 Казанская Хава
 Правая Хава
 Рождественская Хава
 Успенская Хава